A edição de 1970/1971 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela primeira vez, pelos ingleses do Chelsea FC que derrotou, na finalíssima, o, na altura, hexacampeão europeu os espanhóis do Real Madrid por 2-1.

O representante português, o SL Benfica, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelo Vörwarts Berlim, nas grandes penalidades.

Esquema

Pré-eliminatória

Primeira Eliminatória 

1 Budapest Honvéd venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4

Segunda Eliminatória 

1Vörwarts Berlim venceu a eliminatória no desempate por pénaltis por 5-3

Quartos-de-Final 

1Manchester City venceu o jogo de desempate por 3-1

Meias-Finais

Final

Finalíssima 

1970 no futebol
1971 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças